Eingang steht für:
 die Öffnung in einem Gebäude oder Zimmer, durch welche diese betreten werden können, siehe Erschließung (Gebäude)
 den Anschluss als Schnittstelle
 Eingang (Souza-Cardoso), ein Gemälde von Amadeo de Souza-Cardoso

Siehe auch:
 Posteingang (Begriffsklärung)
 Wareneingang (Teil des Materialwirtschaftsprozesses)
 Import im Intrahandel mit einem EU-Mitgliedsstaat 
 Phonoeingang (Anschluss an einem Verstärker)
 Einlass (Begriffsklärung)
 Entrée (Begriffsklärung)
 Intro